Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1939 werd op 18 en 19 februari op de ijsbaan in het Olympiastadion te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was Ivar Ballangrud, die in het Eisstadion in Davos wereldkampioen was geworden. Birger Wasenius won zijn eerste titel.

Eindklassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1939
Langebaanschaatsen in 1939
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen